La palabra creeper o creepers hace referencia a:

 Calzado típico rockabilly: Creepers de burdel.
The Creepers. Grupo de música.
El Creeper, superhéroe de DC Comics creado por Steve Ditko. 
El Creeper (virus), considerado el primer virus informático.
Creeper, banda inglesa de punk rock.
Creeper, criatura ficticia que puede ser encontrada en el universo ficticio de Minecraft.